The Unsinkable Molly Brown ist die Bezeichnung für:

 eine Überlebende des Untergangs der RMS Titanic am 15. April 1912, siehe Molly Brown
 ein Musical von Meredith Willson aus dem Jahr 1960, siehe The Unsinkable Molly Brown (Musical)
 eine Verfilmung dieses Musicals aus dem Jahr 1964, siehe Goldgräber-Molly